Ка́менский сельсовет (до 2009 года Благовичский сельсовет) — административная единица на территории Чаусского района Могилёвской области Белоруссии. 
Административным центром сельсовета является агрогородок Каменка.

История 
В 2013 году в состав сельсовета вошли 20 населённых пунктов упразднённого Сластёновского сельсовета, а также исключены деревни Атражье, Благовичи, Видлин, Вилейка, Колосовщина, Мошок, Самулки, Темнолесье, Удовск, которые вошли в состав Горбовичского сельсовета.

Состав 
Включает 32 населённых пункта:

 Авхимки — деревня.
 Бардилы — деревня.
 Бординичи — деревня.
 Бракова Слобода — деревня.
 Варварино — деревня.
 Гатная Слободка — деревня.
 Глиницкий — посёлок.
 Глинище — деревня.
 Городец — деревня.
 Забока — посёлок.
 Заря Авхимковская — посёлок.
 Зашляшье — посёлок.
 Каменка — агрогородок.
 Киркоры — деревня.
 Королёвка — деревня.
 Мокрядка — деревня.
 Надежда — деревня.
 Павловка — посёлок.
 Пилещино — деревня.
 Поповцы — деревня.
 Рагозинка — деревня.
 Роща — посёлок.
 Селище — деревня.
 Сластёны — агрогородок.
 Слободка — деревня.
 Старосёлы — деревня.
 Сущи — деревня.
 Темровичи — деревня.
 Тимоховка — деревня.
 Хильковичи — деревня.
 Хоньковичи — деревня.
 Чернавцы — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чаусского райисполкома

Сельсоветы Чаусского района